Tall ‘Afar kan syfta på följande platser:

Irak 

 Tel Afar District, distrikt, Ninawa, 
 Tall ‘Afar (distriktshuvudort i Irak), Ninawa, 

Robotskapade Irakförgreningar